Douce Nuit est un titre qui peut désigner les œuvres suivantes :
 Douce Nuit (1966), nouvelle de Dino Buzzati (faisant partie du recueil Le K), dont le titre original est Dolce notte ;
 Douce Nuit (1995), roman policier de Mary Higgins Clark, dont le titre original est Silent Night ;
 Douce nuit, sainte nuit (1818), chant de Noël de Joseph Mohr mis en musique par Franz Xaver Gruber, dont le titre original est Stille Nacht, heilige Nacht ;
 Douce Nuit (2015), épisode de Doctor Who.

Homonymie de titre